Filmy
 Wilk z Wall Street − amerykański dramat biograficzny z 2013 roku w reżyserii Martina Scorsese,
 Wilk z Wall Street − amerykański film dramatyczny z 1929 roku w reżyserii Rowlanda V. Lee.